W Polsce
 Niedźwiedziniec – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Śliwice
 Niedźwiedziniec – część miasta Chorzów